Knoller ou Knöller peut faire référence à :

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique :
  (1975-), productrice allemande de cinéma
 , acteur américain
  (1860-1931), rabbin allemand
 Martin Knoller (1725-1804), peintre austro-italien
 Ohad Knoller (1976-), acteur israélien
 Paco Knöller (1950-), peintre allemand
  (1869-1926), ingénieur autrichien et professeur d'université

Aéronef 
 , aéronef
 , aéronef

Homonymie de patronyme